En algunes poblacions, s'ha anomenat tradicionalment Estació del Nord aquella per on passaven els trens de la Companyia dels Camins de Ferro del Nord d'Espanya, coneguts com els Ferrocarrils del Nord, absorbida per Renfe el 1941
 Estació del Nord (Barcelona), reconvertida en estació d'autobusos, els usos ferroviaris de la qual es mantenen en l'intercanviador d'Arc de Triomf 
 Estació de Granollers-Canovelles de Granollers, oficialment Granollers-Canovelles
 Estació de Mollet – Santa Rosa de Mollet del Vallès (Vallès Oriental), oficialment anomenada Mollet – Santa Rosa
 Estació del Nord (Terrassa), estació de ferrocarril al passeig Vint-i-dos de juliol de la població de Terrassa, a la comarca del Vallès Occidental 
 Estació del Nord (València), oficialment anomenada València-Nord
 Estació del Nord (PortAventura) de PortAventura (Tarragonès), a l'àrea de la Mediterrània d'aquest parc temàtic
 Estació del Nord de París vegeu Gare du Nord